Али́на Алекса́ндровна Сандра́цкая (род. 22 мая 1984, Москва) — российская актриса театра и кино, по профессии режиссёр.

Биография 
Алина Сандрацкая родилась 22 мая 1984 года в Москве.

В детстве пела в Московском академическом камерном музыкальном театре Бориса Покровского. Во время учёбы часто играла в театре. Закончила Московский государственный университет культуры и искусств, факультет театра кино и телевидения. С 2001 года по 2005 год играла в московском театре «Вернисаж» под руководством Ю. В. Непомнящего.

Сразу после окончания института начала сниматься в кино. Первые роли были эпизодические, а первой запоминающейся ролью была в сериале «Принцесса цирка».

В 2008 году предлагают одну из главных ролей в теленовелле «Обручальное кольцо». В 2010 году объявляет об уходе из проекта, её место занимает Алина Бужинская.

Алина профессионально пишет музыку и поет, преподает вокал, преподает театральное мастерство детям. 

С 2018 года ведет практику, как нутрициолог.

Личная жизнь 
14 июля 2010 года вышла замуж за Юрия Мишина, с которым прожила до брака шесть лет. 

21 марта 2012 года родила сына Льва.

Творчество

Роли в театре 
 «Мария Тюдор» — Джен
 «Провинциальный анекдот» А. В. Вампилова — Виктория
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья
 «Снежная королева» Е. Шварца — Герда

Фильмография 
  —  — Кулагин и партнёры — в эпизодах
  — Адвокат — фильм 2, «Пагубная страсть», Надя
  — Принцесса цирка — Дина
  —  — Обручальное кольцо — Ольга Прохорова, подруга Насти, главная роль
  — Верное средство (сериал) — Анна

Телевидение 
 «Доброе утро на Первом канале» — гость
 «Оливье-шоу» 2010—2011 на Первом канале — гость
 «Yesterday LIVE» — гость
 «Интуиция (телеигра)» — гость

Радио 
 «Радио России — Культура» программа «Рояль в кустах»: ноябрь — декабрь 2010 — гость

Примечания

Ссылки 
 Алину Сандрацкую преследуют лже-продюсеры — интервью

Выпускники факультета театра, кино и телевидения Московского государственного института культуры
Персоналии:Камерный музыкальный театр оперы им. Б. А. Покровского